Хоув () — фамилия и топоним:
 Хоув — город в Великобритании, в графстве Восточный Суссекс.

Персоналии 
 Хоув, Кевин ван (род. 1983) — бельгийский профессиональный игрок в снукер.
 Хоув, Ченджераи (1956—2015) — зимбабвийский писатель, автор произведений на шона и английском языках.
 Хоув, Эдна (более известна под фамилией Бест; 1900—1974) — британская актриса.

См. также 
 Хау ()